Mammonen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mammonen (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Mammonen (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Mammonen (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar